Нігілізм — «ніщо») — світоглядна позиція, суть якої в запереченні цінностей.
 Правовий нігілізм